John Glenister (né en 1932), metteur en scène de télévision britannique et père de :
Philip Glenister (né en 1963), acteur britannique,
Robert Glenister (né en 1960), acteur britannique ;
John W. Glenister (1874-1937), éditeur de pulps magazines et de comics américain.
Stewart Glenister (né en 1988), nageur américain.